Frigast ist der Familienname folgender Personen:

 Oskar Snorre Olsen Frigast (* 1999), vollständiger Name von Oskar Snorre, dänischer Fußballtorwart
 Peter Frigast (1889–1968), dänischer Tennisspieler